Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alizé Cornet et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Hong Kong
Tennis en Chine en 2015
Tennis en octobre 2015